Major League Soccer (MLS) je profesionalna nogometna liga u kojoj sudjeluje 19 klubova iz SAD-a te tri iz Kanade.

Format natjecanja 

Liga je podijeljena na dvije konferencije:Istočnu (Eastern) i Zapadnu (Western), svaku s po 11 klubova. Nakon odigrana 34 kola u ligaškom dijelu, najboljih šest klubova iz svake konferencije se plasira u doigravanje, koje odigrava u četiri faze - konferencijska knock-out utakmica (jedna utakmica, na terenu bolje plasiranne momčadi u konferenciji), konferencijska polufinala (dvije utakmice), konferencijska finala (dvije utakmice) te finale MLS-a MLS Cup (jedna utakmica na terenu bolje plasirane momčadi u poretku za Supporters' Shield).

Klubovi

{| class="wikitable" style="width:100%; font-size: 90%"
! style="width:20%" | Momčad !! style="width:20%" | Stadion !! style="width:20%" | Grad !! style="width:10%" | Osnovan
! style="width:10%" | Član MLS-a !! style="width:20%" | Nazivi momčadi
|-
! style=background-color:blue colspan=6 | Istočna konferencija
|-
| Atlanta United FC || Bobby Dodd Stadium,  Mercedes-Benz Stadium ||  
| align=center | 2014. ||align=center |2017.  || Atlanta United (2017.-) 
|-
| Chicago Fire || Toyota Park ||  || align=center | 1997. || align=center | 1998.
|  Chicago Fire (1998.-) 
|-
| Columbus Crew SC || Mapfre Stadium ||  || align=center | 1994. 
| align=center | 1996. ||  Columbus Crew (1996.-) 
|-
| D.C. United || RFK Stadium || Washington, D.C. || align=center | 1995. || align=center | 1996.
|  D.C. United (1996.-) 
|-
|   Montreal Impact || Saputo Stadium  Olympic Stadium 
|  Montreal, Quebec || align=center | 2010. || align=center |2012.
|  Montreal Impact (2012.-) 
|-
| New England Revolution || Gillette Stadium ||  || align=center | 1995.
| align=center | 1996. || New England Revolution (1996.-) 
|-
| New York City FC || Yankee Stadium ||  || align=center | 2013. || align=center | 2015.
|  New York City FC (2015.-) 
|-
| New York Red Bulls || Red Bull Arena ||  
| align=center | 1995. || align=center | 1996.
|  New York/ New Jersey MetroStars (1996. – 2002.)  MestroStars (2003. – 2005.)  Red Bull New York (2006. – 2007.)  New York Red Bulls (2008.-) 
|-
| Orlando City SC || Camping World Stadium ||  || align=center | 2010. || align=center | 2015.
|  Orlando City SC (2015.-) 
|-
| Philadelphia Union || Talen Energy Stadium ||  || align=center | 2008. 
| align=center | 2010. ||  Philadephia Union (2010.-) 
|-
|  Toronto FC || BMO Field ||  Toronto, Ontario || align=center | 2006. 
| align=center | 2007. ||  Toronto FC (2007.-) 
|-
| colspan=6 |
|-
! style=background-color:orange colspan=6 | Zapadna konferencija
|-
| Colorado Rapids || Dick's Sporting Goods Park ||  || align=center | 1995. 
| align=center | 1996. ||  Colorado Rapids (1996.-) 
|-
| FC Dallas || Toyota Stadium ||  || align=center | 1996. || align=center | 1996.
|  Dallas Burn (1996. – 2004.)  FC Dallas (2005.) 
|-
| Houston Dynamo || BBVA Compass Stadium ||  || align=center | 2005. || align=center | 2006.
|  Houston Dynamo (2006.-) 
|-
| Los Angeles Galaxy || StubHub Center ||  || align=center | 1995. || align=center | 1996.
|  Los Angeles Galaxy (1996.-) 
|-
| Minnesota United FC ||TCF Bank Stadium || || align=center |2015. || align=center | 2017.
|  Minnesota United (2017.-) 
|-
| Portland Timbers || Providence Park ||  || align=center | 2009. || align=center | 2011.
|  Portland Timbers (2011.-) 
|-
| Real Salt Lake || Rio Tinto Stadium ||  || align=center | 2004. || align=center | 2005.
|  Real Salt Lake (2005.-) 
|-
| San Jose Earthquakes || Avaya Stadium ||  || align=center | 1995. 
| align=center | 1996.
|  San Jose Clash (1996. – 1999.)  San Jose Earthquakes (2000. – 2005., 2008.-) 
|-
| Seattle Sounders || CenturyLink Field ||  || align=center | 2007.
| align=center | 2009. ||  Seatle Sounders (2009.-) 
|-
| Sporting Kansas City || Children's Mercy Park ||  || align=center | 1995.
| align=center | 1996. 
|  Kansas City Wiz (1996.)  Kansas City Wizards (1997. – 2010.)  Sporting Kansas City (2011.-) 
|-
|  Vancouver Whitecaps FC || BC Place Stadium 
||  Vancouver, Britanska Kolumbija || align=center | 2009. || align=center | 2011. 
|  Vancouver Whitecaps 
|-
| colspan=6 |
|-
! style=background-color:black colspan=6 | Bivši klubovi
|-
| Chivas USA || StubHub Center ||  || align=center | 2004.
| align=center |2005. ||  Chivas USA (2005. – 2014.) 
|-
| Miami Fusion || Lockhart Stadium ||  || align=center | 1997. || align=center |1998.
|  Miami Fusion (1998. – 2001.) 
|-
| Tampa Bay Mutiny || Raymond James Stadium || || align=center | 1995. || align=center | 1996.
|  Tampa Bay Mutiny (1996. – 2001.) 
|}

 Dosadašnji pobjednici i doprvaci lige 

 Regularna sezona 
Popis najbolje plasiranih momčadi u regularnoj sezoni po osvojenim bodovima. Pobjednik regularne sezone dobiva trofej Supporters' Shield.

 Prvaci konferencija i divizija MLS-a 
Između 1996. i 1999., te od 2002. godine MLS je podijeljen na dvije konferencije - Zapadnu (Western) i Istočnu (Eastern) s pripadnim doigravanjima, dok se između 2000. i 2001. sastojala od tri divizije - Zapadne (Western), Istočne (Eastern) te Središnje (Central)'''.

Pregled klubova po sezonama

Regularna sezona (poredak za Supporters' Shield)

Doigravanje

Pregled po konferencijama i divizijama (regularna sezona)

Poveznice 
Službena stranica
 North American Soccer League
 United Soccer League
 National Women's Soccer League
 Nogometni savez SAD-a (USSF)

Nogomet u SAD-u
Nogomet u Kanadi
SAD